Yona è una parola utilizzata in lingua pāli e in pracrito, parlate nell'India antica, per indicare una persona parlante greco antico.

Persone 
 Yona, pseudonimo di Johanna Pitkänen – cantante finlandese
 Yona Friedman – architetto ungherese naturalizzato francese
 Yona Metzger – rabbino israeliano

Toponimi 
 Yona – comune dell'Angola
 Yona – villaggio in Burkina Faso
 Yona – villaggio a Guam